MICROSCOPE – satellite
 Microscope Gallery – galleria d'arte di New York, negli Stati Uniti d'America
 Microscope – album di Riz Ahmed del 2011
 Microscope – singolo di Mads Langer del 2011